Пёльциг:

 Пёльциг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Пёльциг, Ханс (1869—1936) — немецкий архитектор, художник и сценограф.
 Пельциг, Октавий Оттович (1817—1886) — военный инженер-кораблестроитель, председатель Кораблестроительного отделения Морского технического комитета, инженер-генерал-майор.